Herrsingel vid Medibank International Sydney 2010 spelades under 2010 års andra vecka. Cyprioten Marcos Baghdatis vann turneringen och tog karriärens fjärde ATP-titel. Turneringen ingick i herrarnas ATP-tour 2010.

Seedning 
De fyra högst seedade spelarna spelar först i omgång 2.

  Gaël Monfils (Drog sig ur på grund av axelskada)
  Tomáš Berdych (Andra omgången)
  Stanislas Wawrinka (Drog sig ur på grund av nackskada)
  Lleyton Hewitt (Kvartsfinal)

 
<li>  Sam Querrey (Första omgången)
<li>  Viktor Troicki (Andra omgången)
<li>  Igor Andrejev (Första omgången)
<li>  Benjamin Becker (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Källor 
 Lottning

Medibank International Sydney 2010